Экранизации романа «Сердце» Нацумэ Сосэки
 Сердце (фильм, 1955) — фильм реж. Кона Итикавы.
 Сердце (фильм, 1973) — фильм реж. Канэто Синдо.

Другие
Сердце (фильм, 1968) — советский фильм 1968 года режиссёра Вадима Гнедкова.
 Сердце (мультфильм) — мультфильм 1971 года реж. Бориса Степанцева, снятый по заказу ВОЗ.
 Сердце (фильм, 1990) — индийский фильм реж. Индры Кумара с Аамиром Ханом в главной роли.
 Сердце (фильм, 1992) — индийский фильм с Аджаем Девганом в главной роли.
 Сердце (фильм, 1999) — британский фильм реж. Чарльза Макдугала.
 Сердце (фильм, 2001) — германский фильм реж. Хорста Щербы.
 Сердце (фильм, 2006) — индонезийский фильм реж. Ханни Сапутры.